Bouilhet ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Bouilhet (1830–1910), französischer Chemieingenieur
 Louis Bouilhet (1822–1869), französischer Dichter und Dramatiker